Lăpușnic se poate referi la:

 Lăpușnic, Hunedoara
 Lăpușnic, Timiș

Lăpușnicu 
 Râul Lăpușnicu
 Lăpușnicu Mare, sat în județul Caraș-Severin, România

Lăpușnicul 
 Râul Lăpușnicul Mare
 Râul Lăpușnicul Mic

Lăpușnicel 
 Lăpușnicel, Caraș-Severin

Vezi și 
 Lăpuș (dezambiguizare)
 Lăpușna (dezambiguizare)